Kontinent (перевод на ) — люксембургский дуэт, вместе с Марион Вельтер представлявший свою страну на конкурсе песни Евровидение 1992. В состав коллектива входят Аб ван Гоор () и Янг Линстер (). На конкурсе музыканты исполнили песню «Sou fräi» (). Примечательно, что это была одна из немногих песен за всю историю Евровидения, которая была исполнена на люксембургском языке. Конкурсное выступление прошло малоуспешно: набрав всего 10 баллов, коллектив занял двадцать первое место.

Примечания 

Музыкальные коллективы Люксембурга
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Участники «Евровидения-1992»
Представители Люксембурга на «Евровидении»